Topònims:
 Mathieu (Calvados), municipi francès al departament del Calvados (Baixa Normandia) 
 La Poterie-Mathieu, municipi francès al departament de l'Eure 
 Biografies:
 Cognom:
 Charles Mathieu Isidore Decaen (Creuilly, Normandia, 1769 – Montmorency, Val-d'Oise, 1832), militar francès 
 Jérémy Mathieu (Luxeuil-les-Bains, França, 1983), futbolista francès 
 Émile Louis Victor Mathieu (Lilla, Nord-Pas-de-Calais, 1844 - Gant, Flandes, 1932), compositor belga d'origen francès 
 Emile Mathieu (Lilla, 1844 -1932), compositor belga d'origen francès 
 Jean-Baptiste Mathieu (Billone, 1762 - Versalles, 1847), músic francès 
 Maurice Mathieu (Saint-Affrique, 1768- París, 1833), comte i general francès 
 Mireille Mathieu (1946, Avinyó), cantant francesa 
 Paul-Henri Mathieu (Estrasburg, 1982), jugador de tennis 
 Prenom:
 Mathieu Berson (Vannes, 1982) futbolista francès 
 Mathieu Cordang (Blerick, Venlo, Limburg, 1872 - Swalmen, Limburg, 1942), ciclista neerlandès
 Mathieu Crickboom (Verviers, Lieja, 1871 - Brussel·les, 1947), violinista belga 
 Mathieu Flamini (Marsella, 1984), futbolista francès 
 Mathieu Hermans (Goirle, 1963), ciclista neerlandès 
 Mathieu Kérékou (1933), president de Benín (1972 -1991 i 1996 -2006)
 Mathieu Ladagnous (Pau, 1984), ciclista francès 
 Mathieu Laurent Joseph Brialmont (Seraing, Lieja, 1789 - Anvers, Bèlgica, 1885), militar i un ministre belga
 Mathieu Perget (Montalban, 1984), ciclista francès 
 Mathieu Tillet (Bordeus, 1714– 1791), botànic i metal·lúrgic francès